Villes aux États-Unis
 Booneville, dans l'Arkansas
 Booneville, dans le Kentucky
 Booneville, dans le Mississippi